Thompson pode ser o sobrenome (apelido) de uma pessoa:
Benjamin Thompson, fisíco Anglo-Americano;
Bill Thompson, cantor e dublador americano;
Edward Palmer Thompson, historiador inglês;
Emma Thompson, actriz Britânica;
Francis Thompson, poeta Inglês;
Hunter S. Thompson, jornalista e autor americano;
John Sparrow David Thompson, ex-Ministro do Canadá;
Ken Thompson, cientista americano;
Thomas Thomson, botânico escocês.
Thompson, uma submetralhadora americana
Thompson pode ser o nome de uma cidade:
Thompson, cidade do Canadá.

Desambiguação